Osoby o nazwisku Tustanowski lub Tustanowska:
Bronisław Tustanowski (1872-1939) − nauczyciel i urzędnik, działacz niepodległościowy
Jan Tustanowski (1822-1892) − urzędnik
Krystyna Tustanowska (1909-1994) − filolog i pedagog, rzekoma uczestniczka akcji AK
Michał Tustanowski (1784-1884) − adwokat, właściciel ziemski
Olga Tustanowska (1917-2005) − nauczycielka
Wawrzyniec Tustanowski (ok. 1560- ok. 1634) − językoznawca, pisarz, tłumacz, nauczyciel, teolog i protojerej
Wiktor Tustanowski (1857-1912) − urzędnik